Saint-Valérien (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Valérien (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary